«The Oracle» — альбом гурту Godsmack, випущений 2010 року.

Список пісень

Посилання

Музичні альбоми 1998
Альбоми Godsmack
Альбоми альтернативного металу
Англомовні музичні альбоми